Buiging of Buigen kan de volgende betekenissen hebben:
buiging (beweging), knikkende beweging met het lichaam om een persoon van hoge status te begroeten; artiesten maken na een optreden meestal een buiging naar het publiek.
buiging (mechanica), het ombuigen van een materiaal.
buigen (schaatsen)
plié, specifiek soort balletbuiging.
diffractie, een belangrijk aspect van golfverschijnselen, waarvan licht en geluid de belangrijkste voorbeelden zijn.
declinatie (taalkunde), het veranderen van vorm van naamwoorden.